Уилсон, Майкл ():
 Уилсон, Майкл (1914—1978) — американский сценарист, двукратный обладатель «Оскара».
  (род. 1959) — американский баскетболист.
  (род. 1960) — австралийский велогонщик.
  (род. 1942) — британский продюсер и сценарист, продюсировавший фильмы франшизы о Джеймсе Бонде.
  — американский сценарист, создатель франшизы «Ледниковый период».
  (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Уилсон, Майкл Холкомб (1937—2019) — канадский политик, министр финансов и международной торговли.